Ghost in the Machine může být:

 Ghost in the Machine (album) – album skupiny The Police z roku 1981
 původní název filmu Vražedný computer z roku 1993
 The Ghost in the Machine – kniha Arthura Koestlera z roku 1967
 Ghost in the Machine – sedmá epizoda první série amerického sci-fi seriálu Akta X